sznyt (blizna)
 sznyt (poligrafia)